Anton Pichler (1697–1779) osztrák ékszerész
Anton Pichler (1955) osztrák labdarúgó